Andrew o Andy Murray puede referirse a:

 Andy Murray (tenista), tenista británico.
 Andy Murray (hockey), jugador y técnico canadiense de hockey sobre hielo.
 Andrew Murray (Guardian de Escocia) véase Guerras de independencia de Escocia.
 Andrew Murray (golfista).
 Andrew Murray (botánico) (1828-1917)
 Andrew Murray (pastor), ministro cristiano sudafricano.